Trevino ist der Familienname folgender Personen:
 Lee Trevino (* 1939), US-amerikanischer Golfer
 Michael Trevino (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Radamés Treviño (1945–1979), mexikanischer Radrennfahrer
 Rick Trevino (* 1971), US-amerikanischer Musiker
 Yvonne Trevino (* 1967), US-amerikanische Boxerin

Siehe auch:
 Treviño